Esta é uma lista de cristãos protestantes por país. Para esta lista considerou-se principalmente como protestantes as seguintes denominações:
Igreja Luterana
Igreja Calvinista (que inclui presbiterianos, congregacionais e reformados)
Igreja Baptista
Igreja Metodista
Igreja Pentecostal
Igreja Adventista
Igreja Anglicana

A Igreja Anglicana compreende-se como católica e protestante (Via média).

Há 980 milhões de protestantes no mundo. Quase 40% dos cristãos são protestantes.

As percentagens de protestantes em cada país foram tiradas de várias fontes, principalmente do US State Department's International Religious Freedom Report 2004 . Outras fontes usadas foram Adherents.com , the CIA Factbook , e outras. As estimativas de população para cada país foram tiradas de census.gov  (estimativas para 2005).

Os países com maior número de cristãos protestantes 
Do lado esquerdo temos os 60 países do mundo onde vivem mais protestantes.

Do lado direito os 60 países do mundo onde os protestantes são relativamente mais numerosos face às outras denominações.

{| class="sortable" border="1" align="center"
|+ Top 60
|----- bgcolor="#CCCCFF"
! Posição
! País 
! População cristãprotestante
! % de protestantes 
! País
! % de protestantes 
! População cristãprotestante
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 1
 Estados Unidos 
| align="right" | 160 000 000 || align="center" | 47%
 Tuvalu
| align="center" | 40%  || align="right" |  
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 2
 Nigéria 
| align="right" ||| align="center" | 33,5% 
 Islândia
| align="center" | 31% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 3
 China 
| align="right" | 58 000 000 || align="center" | 9% 
 Finlândia
| align="center" | 40,1% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 4
  Brasil 
| align="right" | 46 000 000 || align="center" | 22%
 Nauru
| align="center" | 31% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 5
 Reino Unido 
| align="right" |  44 726 678 || align="center" |  46%
 Noruega
| align="center" |  42%  || align="right" |  
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 6
  África do Sul
| align="right" |  36 000 000 || align="center" | 70%
 Dinamarca
| align="center" |  41%  || align="right" |  
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 7
  Índia 
| align="right" |  28 000 000|| align="center" | 2%
 Antigua e Barbuda
| align="center" | 36% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 8
 Alemanha 
| align="right" |  24 328 100 || align="center" |  30,3%
 Suécia
| align="center" |  13% || align="right" |  
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 9
 Coreia do Sul 
| align="right" | 22 000 000 || align="center" | 45% 
 África do Sul
| align="center" | 33% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 10
 Quénia 
| align="right" | 19 000 000 || align="center" | 27%
 São Vicente e Granadinas
| align="center" | 37% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 11
 Congo 
| align="right" | 18 050 000 || align="center" | 30% 
 Bahamas
| align="center" | 43% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 12
 Indonésia 
| align="right" ||| align="center" | 5,9% 
 São Cristóvão e Nevis
| align="center" | 8,3% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 13
 Uganda 
| align="right" ||| align="center" | 35% 
 Reino Unido
| align="center" | 44% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 14
 Canadá 
| align="right" |  || align="center" | 29% 
 Tonga
| align="center" | 7,3% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 15
 Filipinas 
| align="right" |  || align="center" | 10% 
 Namíbia
| align="center" | 6,8% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 16
 Suécia 
| align="right" |  || align="center" | 46% 
 Barbados
| align="center" | 5,7% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 17
 Austrália 
| align="right" ||| align="center" | 38% 
 Essuatíni
| align="center" | 36% || align="right" |
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 18
 Venezuela 
| align="right" |   || align="center" |  29% 
 Papua-Nova Guiné
| align="center" |  5,5%  || align="right" |  
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 19
 Etiópia 
| align="right" |   || align="center" |  10% 
 Jamaica
| align="center" |  6,0%  || align="right" |  
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 20
 [[Gana]] 
| align="right" |  {{formatnum:6939852}} || align="center" |  33% 
<td> [[Estados Unidos]]
| align="center" |  34%  || align="right" |  {{formatnum:162653774}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 21
<td> [[México]] 
| align="right" |  {{formatnum:6372174}} || align="center" |  6% 
<td> [[Estónia]]
| align="center" |  5,1%  || align="right" |  {{formatnum:693104}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 22
<td> [[Países Baixos]] 
| align="right" |  {{formatnum:5414472}} || align="center" |  33% 
<td> [[Letónia]]
| align="center" |  5,0%  || align="right" |  {{formatnum:1145119}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 23
<td> [[Tanzânia]] 
| align="right" |  {{formatnum:5147290}} || align="center" |  14% 
<td> [[Suíça]]
| align="center" |  4,9%  || align="right" |  {{formatnum:3669791}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 24
<td> [[Dinamarca]] 
| align="right" |  {{formatnum:4943425}} || align="center" |  9,1% 
<td> [[Nova Zelândia]]
| align="center" |  4,7%  || align="right" |  {{formatnum:1896667}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 25
<td> [[Guatemala]] 
| align="right" |  {{formatnum:4836212}} || align="center" |  33% 
<td> [[Micronésia]]
| align="center" |  20%  || align="right" |  {{formatnum:50833}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 26
<td> [[Madagascar]] 
| align="right" |  {{formatnum:4510085}} || align="center" |  25% 
<td> [[Ruanda]]
| align="center" |  43%  || align="right" |  {{formatnum:3705519}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 27
<td> [[Finlândia]] 
| align="right" |  {{formatnum:4445149}} || align="center" |  15,1% 
<td> [[Fiji]]
| align="center" |  42,5%  || align="right" |  {{formatnum:379676}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 28
<td> [[Malawi]] 
| align="right" |  {{formatnum:4316418}} || align="center" |  35,5% 
<td> [[Botswana]]
| align="center" |  41%  || align="right" |  {{formatnum:672447}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 29
<td> [[Moçambique]] 
| align="right" |  {{formatnum:4269475}} || align="center" |  22% 
<td> [[Alemanha]]
| align="center" |  38%  || align="right" |  {{formatnum:31323928}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 30
<td> [[Zimbabwe]] 
| align="right" |  {{formatnum:4206507}} || align="center" |  33% 
<td> [[Austrália]]
| align="center" |  3,8%  || align="right" |  {{formatnum:7634366}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 31
<td> [[Noruega]] 
| align="right" |  {{formatnum:4133737}} || align="center" |  0,1% 
<td> [[Guiana]]
| align="center" |  3%  || align="right" |  {{formatnum:290808}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 32
<td> [[Ruanda]] 
| align="right" |  {{formatnum:3705519}} || align="center" |  43,9% 
<td> [[Malawi]]
| align="center" |  35,5%  || align="right" |  {{formatnum:4316418}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 33
<td> [[Suíça]] 
| align="right" |  {{formatnum:3669791}} || align="center" |  49% 
<td> [[Uganda]]
| align="center" |  35%  || align="right" |  {{formatnum:9544319}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 34
<td> [[Papua-Nova Guiné]] 
| align="right" |  {{formatnum:3410340}} || align="center" |  6,5% 
<td> [[Países Baixos]]
| align="center" |  33%  || align="right" |  {{formatnum:5414472}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 35
<td> [[Camarões]] 
| align="right" |  {{formatnum:3276001}} || align="center" |  20% 
<td> [[Guatemala]]
| align="center" |  33%  || align="right" |  {{formatnum:4836212}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 36
<td> [[Zâmbia]] 
| align="right" |  {{formatnum:3040685}} || align="center" |  27% 
<td> [[Gana]]
| align="center" |  33%  || align="right" |  {{formatnum:6939852}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 37
<td> [[Hungria]] 
| align="right" |  {{formatnum:2401640}} || align="center" |  24% 
<td> [[Zimbábue]]
| align="center" |  33%  || align="right" |  {{formatnum:4206507}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 38
<td> [[Chile]] 
| align="right" |  {{formatnum:2397137}} || align="center" |  14% 
<td> [[Belize]]
| align="center" |  30%  || align="right" |  {{formatnum:83837}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 39
<td> [[Peru]] 
| align="right" |  {{formatnum:2010645}} || align="center" |  7,2% 
<td> [[Grenada]]
| align="center" |  30%  || align="right" |  {{formatnum:26851}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 40
<td> [[Sudão]] 
| align="right" |  {{formatnum:2009374}} || align="center" |  2% 
<td> [[Canadá]]
| align="center" |  29%  || align="right" |  {{formatnum:9513462}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 41
<td> [[Angola]] 
| align="right" |  {{formatnum:1678618}} || align="center" |  15% 
<td> [[Moçambique]]
| align="center" |  29%  || align="right" |  {{formatnum:7358832}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 42
<td> [[Jamaica]] 
| align="right" |  {{formatnum:1639099}} || align="center" |  60% 
<td> [[Zâmbia]]
| align="center" |  27%  || align="right" |  {{formatnum:3040685}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 43
<td> [[Honduras]] 
| align="right" |  {{formatnum:1604297}} || align="center" |  23% 
<td> [[Nigéria]]
| align="center" |  26,5%  || align="right" |  {{formatnum:34124557}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 44
<td> [[Colômbia]] 
| align="right" |  {{formatnum:1503400}} || align="center" |  3,5% 
<td> [[Madagascar]]
| align="center" |  25%  || align="right" |  {{formatnum:4510085}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 45
<td> [[El Salvador]] 
| align="right" |  {{formatnum:1421446}} || align="center" |  21,2% 
<td> [[Trinidad e Tobago]]
| align="center" |  24,6%  || align="right" |  {{formatnum:267806}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 46
<td> [[Bolívia]] 
| align="right" |  {{formatnum:1417259}} || align="center" |  16% 
<td> [[Hungria]]
| align="center" |  24%  || align="right" |  {{formatnum:2401640}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 47
<td> [[Paquistão]] 
| align="right" |  {{formatnum:1400000}} || align="center" |  0,86% 
<td> [[Honduras]]
| align="center" |  23%  || align="right" |  {{formatnum:1604297}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 48
<td> [[Namíbia]] 
| align="right" |  {{formatnum:1380871}} || align="center" |  6,8% 
<td> [[Brasil]]
| align="center" |  22,2%  || align="right" |  {{formatnum:42 300 000}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 49
<td> [[Roménia]] 
| align="right" |  {{formatnum:1339799}} || align="center" |  6% 
<td> [[Suriname]]
| align="center" |  22%  || align="right" |  {{formatnum:96392}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 50
<td> [[Haiti]] 
| align="right" |  {{formatnum:1299460}} || align="center" |  16% 
<td> [[El Salvador]]
| align="center" |  21,2%  || align="right" |  {{formatnum:1421446}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 51
<td> [[Myanmar]] 
| align="right" |  {{formatnum:1287284}} || align="center" |  3% 
<td> [[Camarões]]
| align="center" |  20%  || align="right" |  {{formatnum:3276001}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 52
<td> [[França]] 
| align="right" |  {{formatnum:1213124}} || align="center" |  2% 
<td> [[Congo]]
| align="center" |  20%  || align="right" |  {{formatnum:12017001}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 53
<td> [[Chade]] 
| align="right" |  {{formatnum:1179170}} || align="center" |  12% 
<td> [[Gabão]]
| align="center" |  20%  || align="right" |  {{formatnum:277840}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 54
<td> [[Letónia]] 
| align="right" |  {{formatnum:1145119}} || align="center" |  19,4% 
<td> [[Lesoto]]
| align="center" |  20%  || align="right" |  {{formatnum:373407}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 55
<td> [[República Dominicana]] 
| align="right" |  {{formatnum:984504}} || align="center" |  11% 
<td> [[Libéria]]
| align="center" |  20%  || align="right" |  {{formatnum:696442}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 56
<td> [[República Centro-Africana]] 
| align="right" |  {{formatnum:949974}} || align="center" |  25% 
<td> [[Coreia do Sul]]
| align="center" |  30,1%  || align="right" |  {{formatnum:18760000}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 57
<td> [[Nicarágua]] 
| align="right" |  {{formatnum:879881}} || align="center" |  16,1% 
<td> [[Costa Rica]]
| align="center" |  18%  || align="right" |  {{formatnum:722911}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 58
<td> [[Costa do Marfim]] 
| align="right" |  {{formatnum:864902}} || align="center" |  6,43% 
<td> [[Nicarágua]]
| align="center" |  16,1%  || align="right" |  {{formatnum:879881}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 59
<td> [[Vietnã]] 
| align="right" |  {{formatnum:835355}} || align="center" |  1% 
<td> [[Bolívia]]
| align="center" |  16%  || align="right" |  {{formatnum:1417259}}
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 60
<td> [[Argentina]] 
| align="right" |  {{formatnum:11033759}} || align="center" |  11% 
<td> [[Haiti]]
| align="center" |  16%  || align="right" |  {{formatnum:1299460}}
|}

Ver também

[[Religiões do Brasil]]
[[Reforma Protestante]]
[[Protestantismo]]
[[Igreja evangélica]]
[[Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra) per capita]]
[[Sociologia da Religião]]

{{Referências}}

{{Protestantismo}}

[[Categoria:Protestantismo por país| ]]
[[Categoria:Listas de cristianismo|Protestantes Por Pais]]
[[Categoria:Listas de pessoas por país| Protestantes]]